«Last Friday Night (T.G.I.F.)» — п'ятий сингл третього студійного альбому американської поп-співачки Кеті Перрі — «Teenage Dream». В США сингл вийшов 6 червня 2011. Пісня написана Кеті Перрі, Dr. Luke, Максом Мартіном та Бонні МакКі; спродюсована Dr. Luke та Максом Мартіном. Музичне відео зрежисоване Marc Klasfeld; прем'єра музичного відео відбулась у червні 2011.

Музичне відео 
8 червня 2011 відбулася прем'єра відеокліпу. Відеокліп зрежисовано Марком Класфелдом (Marc Klasfeld).

Список композицій 
 Промо-CD-сингл
 "Last Friday Night (T.G.I.F.) (Album Version)" – 3:52
 "Last Friday Night (T.G.I.F.) (Instrumental)" – 3:48

 Промо-CD-сингл – ремікси – (версія 2)
 "Last Friday Night (T.G.I.F.) (Sidney Samson Dub)" – 6:04
 "Last Friday Night (T.G.I.F.) (Sidney Samson Club Mix)" – 6:19
 "Last Friday Night (T.G.I.F.) (Sidney Samson Extended Edit)" – 4:12

 Цифрове завантаження – ремікс
 "Last Friday Night (T.G.I.F.)" (із Міссі Еліот) – 3:58

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2011
Пісні 2010
Пісні Кеті Перрі
Сингли Capitol Records
Пісні, написані Кеті Перрі
Пісні, написані Dr. Luke
Пісні, написані Максом Мартіном
Пісні, написані Бонні МакКі
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Англомовні пісні
Денс-поп-пісні